van Haaren ist der Familienname folgender Personen:
* Bettina van Haaren (* 1961), deutsche Malerin, Zeichnerin, Grafikerin und Hochschullehrerin
 Dirk van Haaren (1878–1953), niederländischer Maler
 Gerhard van Haaren (1926–1988), deutscher Gewerkschafter
 Heinz van Haaren (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Kurt van Haaren (1938–2005), deutscher Gewerkschafter
 Ricky van Haaren (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 von Haaren